Николай Мусхелишвили: Мусхелишвили, Николай Иванович (1891—1976) — советский математик и механик, академик АН СССР.
 Мусхелишвили, Николай Львович (1945—2022) — российский психолог, биолог и религиовед.